Богдан Стеткевич (також Статкевич) — литовсько-білоруський православний шляхтич, урядник та військовий діяч ВКЛ.
 Стеткевич Йосип — педагог і український громадський діяч у США.
 Стеткевич Лев Васильович — адвокат, вояк дивізії СС «Галичина»
 Олена Стеткевич — дружина гетьмана Війська Запорізького Івана Виговського.

Примітки 

Прізвища